Le gouvernement Pierre Pflimlin a été le gouvernement de la France du  au .

Chronologie

1958 
  : chute du gouvernement Félix Gaillard
  : Georges Bidault (M.R.P.) est « pressenti » comme nouveau président du Conseil
  : Georges Bidault renonce à former le nouveau gouvernement
  : René Pleven est désigné par le président de la République
  : René Pleven renonce, lâché par les socialistes puis les radicaux
  : Pierre Pflimlin est pressenti comme futur président du Conseil
  : Début de la crise de mai 1958
 Putsch d'Alger et création du Comité de Salut public, de Gaulle appelé au pouvoir.
 Le même jour (le 14 à 3h25 du matin), l'Assemblée nationale vote l'investiture Pierre Pflimlin par 274 voix pour, 129 contre et 137 abstentions, début du gouvernement Pierre Pflimlin.
  : Nomination des ministres du gouvernement Pierre Pflimlin.
  : l'Assemblée nationale vote la loi sur l'état d'urgence par 462 voix pour (y compris les communistes) et 112 contre.
  : Conférence de presse du général de Gaulle à l'hôtel d'Orsay.
  : opération aéroportée sur la Corse dans le cadre de l'opération Résurrection.
  : rencontre secrète entre De Gaulle et Pflimlin entre minuit et deux heures au château de Saint-Cloud ; dans l'après-midi un communiqué du général De Gaulle indique .
  :
 Démission du président du Conseil Pierre Pflimlin après la réunion d'un Conseil de cabinet réuni dans la nuit et fin de son gouvernement.
 Manifestation antifasciste à Paris.
  : Début du troisième gouvernement Charles de Gaulle.
 Le  est votée par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République la loi constitutionnelle qui annonce une révision de la constitution de la  République, en dérogeant à la procédure de révision constitutionnelle. Une loi de pleins pouvoirs pour six mois est également votée.

Composition

Président du Conseil

Vice-président du Conseil

Ministres d'État

Ministres

Notes et références

Articles connexes 
 Crise de mai 1958
 Coup d'État du 13 mai 1958
 Opération Résurrection
 Comité de salut public (1958)

Pfimlin
1958 en France
1958 en politique